Besalú kan syfta på:
 Besalú (grevskap) – ett grevskap annektera av Grevskapet Barcelona

Geografi

Spanien 

 Besalú (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Besalú (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar